Vehicle Stability Assist, het actieve rijveiligheidssysteem van autoconstructeur Honda
 Verenigde Staten van Amerika, een land in Noord-Amerika
 Very Small Array, een soort radiotelescoop
 Volunteer Service Abroad, een internationale vrijwilligersorganisatie
 Voorschakelapparaat, om de elektrische stroom door een tl-buis of een andere gasontladingslamp te begrenzen

Zie ook 
 USA (doorverwijspagina)